Allardt ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Allardt (1925–2020), finnischer Soziologe
 Helmut Allardt (1907–1987), deutscher Diplomat und Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta, Madrid und Moskau